Himatina trophina () è un mollusco nudibranchio della famiglia Coryphellidae. È l'unica specie nota del genere Himatina.

Note

Altri progetti 

Coryphellidae